La Coupe de France de rugby à XIII 1982-1983 est la  de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de rugby à XIII amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de jeu à XIII (aujourd'hui Fédération française de rugby à XIII).





Tableau final

Finale (21 mai 1983)

Notes et références 

1983
Rugby à XIII en France en 1982
Rugby à XIII en France en 1983